Tovaria är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Tovaria ingår i familjen Tovariaceae. 

Tovaria är enda släktet i familjen Tovariaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kålordningen
Tovaria